Михаил Викторович Маслянцев (24 марта 1938 — 2 октября 2020) — советский и российский космический инженер, лауреат Государственной премии СССР. Член КПСС в 1962—1991 гг.

Биография 
Родился 24 марта 1938 года в г. Кинель Куйбышевской области.

В 1955 году поступил в Куйбышевский авиационный институт, в июле 1959 года зачислен на военную службу и продолжил обучение в Ленинградской военной артиллерийской академии, которую окончил в марте 1961 года. Служил в Кзыл-Ординской области Казахской ССР начальником расчета.

С февраля 1962 до сентября 1988 года на космодроме Байконур: начальник отделения, инженер, старший инженер-испытатель, начальник лаборатории, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника испытательного центра-управления.

В сентябре 1988 года уволен в запас по возрасту в звании полковника.

С октября 1988 по февраль 1997 года — ведущий инженер ЦСКБ. С февраля 1997 года работал в институте «Гипровостокнефть». С июня 2013 года на пенсии.

Лауреат Государственной премии СССР. Почётный радист СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Умер после непродолжительной болезни 2 октября 2020 г.

Источники 
 http://kprftlt.ru/?p=11762